Флаг Дергачёвского района является официальным символом Дергачёвского муниципального района Саратовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 17 июня 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1925. До муниципальной реформы 2006 года район назывался объединённое муниципальное образование Дергачёвский район (ОМО Дергачёвский район).

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края голубую полосу в 1/5 ширины полотнища и воспроизводящее посередине красной части фигуру герба: белого (с серыми элементами) дергача с голубым глазом, жёлтым клювом и лапами».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба.

Основной фигурой на флаге является изображение птицы — дергача (коростеля), которая отражает название района, делая композицию флага гласной. Также изображение дергача характеризует район как место с богатой и разнообразной природой. В геральдике птица — символ полёта, возвышенных чувств, духовного роста.

Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника, силы.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, на флаге района также обозначает принадлежность к Саратовской области (цвет поля областного герба).

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, мира, совершенства.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, постоянства, почёта, уважения.

Примечания 

Флаги с изображением птиц